lipa – rodzaj drzew liściastych
 lipa – jednostka monetarna Chorwacji
 Lipa – czasopismo konspiracyjne
 Lipa – przełęcz w Słowenii

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 15 podstawowych
 Lipa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków
 Lipa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice
 Lipa – część wsi Dzierżawy w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice
 Lipa – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Lipa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin
 Lipa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Lipa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Lipa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż
 Lipa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Lipa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pułtusk
 Lipa – część wsi Nowa Maliszewa w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki(
 Lipa – przysiółek wsi Bąkowice w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów
 Lipa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Lipa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaklików
 Lipa – osada leśna wsi Wdzydze Tucholskie w woj. pomorskim, w pow. kościerskim w gminie Karsin
 Lipa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Lipa – część wsi Radomice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Lipa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Lipa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin
 Lipa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół

Miejscowości z członem „Lipa” w Polsce 
 Lipa-Krępa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Lipa-Miklas – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Lipa Piotrowska – dzielnica Wrocławia
 Lipa Przednia – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
 Lipa Tylna – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
 Jaworowo-Lipa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
 Wielka Lipa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Wielka Lipa – wieś w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego

Bośnia i Hercegowina 
 Lipa – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Tomislavgrad
 Lipa – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Kreševo
 Lipa – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w mieście Bihać
 Lipa – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w mieście Livno

Chorwacja 
 Lipa – wieś w żupanii karlowackiej, w gminie Generalski Stol
 Lipa – wieś w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Matulji

Czarnogóra 
 Lipa – wieś w gminie Cetynia

Czechy 
 Lípa – miasto w powiecie Zlin, w kraju zlińskim
 Česká Lípa – miasto w kraju libereckim

Estonia 
 Lipa – wieś prowincji Rapla, w gminie Raikküla

Filipiny 
 Lipa – miasto na Filipinach

Niemcy 
 Lipa – polska nazwa gminy Liepe w Brandenburgii

Słowenia 
 Lipa – miejscowość w gminie Beltinci
 Lipa  – wieś w gminie Dobrepolje
 Lipa – wieś w gminie Lukovica
 Lipa – wieś w gminie Miren-Kostanjevica
 Lipa – wieś w gminie Zreče

Ukraina 
 Lipa – wieś w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Lipa – wieś w rejonie dolińskim obwodu iwanofrankowskiego
 Lipa – wieś w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego
 Lipa – wieś w rejonie turzyskim obwodu wołyńskiego

Inne 
 Lipa – dawna gromada w powiecie przasnyskim
 Lipa – dawna gromada w powiecie koneckim
 Lipa – dawna gromada w powiecie jaworskim
 Lipa – dawna gromada w powiecie kraśnickim
 Lipa – dawna gromada w powiecie przemyskim
 Lipa – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni kieleckiej
 Lipa – dawna gmina wiejska istniejąca do 1870 roku w guberni radomskiej
 Lipa – stacja kolejowa w Polsce na linii D29-68

Zobacz też 
 Lipy
 Dua Lipa